NGC 3440 (другие обозначения — UGC 6009, MCG 10-16-19, ZWG 291.9, IRAS10508+5722, PGC 32714) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Большая Медведица. Открыта Уильямом Гершелем в 1793 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3440 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3440 в группу также входят NGC 3445, NGC 3458 и MCG 10-16-24. Гравитационное взаимодействие NGC 3440 с NGC 3445 приводит к тому, что у последней наблюдается протяжение спирального рукава в сторону NGC 3440.

Примечания 

 

3440
Большая Медведица (созвездие)